Bosznia-Hercegovina
Matići falu Orašje községben, a Szávamelléki kantonban

 Horvátország
Matići falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében